Als Militärverdienstkreuz bzw. Militär-Verdienstkreuz werden bezeichnet:

 das 1832 gestiftete Militär-Verdienstkreuz des Kurfürstentums Hessen-Kassel
 das 1848 von Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg gestiftete Mecklenburgische Militärverdienstkreuz
 das 1849 vom österreichischen Kaiser Franz Joseph I. gestiftete Militärverdienstkreuz des Kaisertums Österreich
 das 1854 vom Fürsten Fürst Georg Viktor zu Waldeck gestiftete Militär-Verdienstkreuz des Fürstentums Waldeck
 das 1864 von König Wilhelm I. von Preußen gestiftete Goldene Militär-Verdienst-Kreuz des Königreichs Preußen
 1866 Das Militär-Verdienstkreuz war die Hauptauszeichnung für Tapferkeit und militärische Verdienste der bayerischen Soldaten. Es wurde ursprünglich am 19. Juli 1866 als 5. Klasse des Militärverdienstorden gegründet
 das 1879 von Herzog Wilhelm von Braunschweig gestiftete Militär-Verdienstkreuz des Herzogtums Braunschweig
 das 1914 von Herzog Ernst August von Braunschweig gestiftete Militär-Verdienstkreuz des Herzogtums Braunschweig

Siehe auch:
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille